Niklas Süle (ur. 3 września 1995 we Frankfurcie nad Menem) – niemiecki piłkarz węgierskiego pochodzenia, występujący na pozycji obrońcy w niemieckim klubie Borussia Dortmund oraz w reprezentacji Niemiec.

W 2012 wraz z reprezentacją Niemiec do lat 17 zdobył młodzieżowe wicemistrzostwo Europy. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował 31 sierpnia 2016 w wygranym 2:0 meczu z Finlandią. 12 stycznia 2017 podpisał 4-letni kontrakt z Bayernem Monachium, do którego dołączył po zakończeniu sezonu 2016/2017.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 25 stycznia 2023)

Reprezentacyjne 
(aktualne na dzień 26 września 2022)

Sukcesy

Bayern Monachium 
 Klubowe mistrzostwa świata: 2020
 Liga Mistrzów UEFA: 2019/2020
 Superpuchar Europy UEFA: 2020
 Mistrzostwo Niemiec: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
 Puchar Niemiec: 2018/2019, 2019/2020
 Superpuchar Niemiec: 2017, 2018, 2020, 2021

Reprezentacyjne 
 Puchar Konfederacji: 2017
 Wicemistrzostwo olimpijskie: 2016
 Wicemistrzostwo Europy U-17: 2012

Wyróżnienia 
 Jedenastka rundy jesiennej Bundesligi według Kickera: 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Niemieccy medaliści olimpijscy
Piłkarze TSG 1899 Hoffenheim
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze Borussii Dortmund
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Zdobywcy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2017
Niemcy pochodzenia węgierskiego
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Ludzie urodzeni we Frankfurcie nad Menem
Urodzeni w 1995
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022